Marina Valdemarsdotter Švédská (zemřela po roce 1285) byla švédská princezna a sňatkem s Rudolfem II. (1262-1303) hraběnka manželka z Diepholze. Byla dcerou Valdemara, švédského krále a dánské královny Žofie. V roce 1285 se v Nyköpingu v Södermanlandu provdala za hraběte Rudolfa II. z Diepholze.

Předkové 

Ženy
Švédské princezny
Folkungové